Esistono più comuni francesi con questo nome

Montignac – Dordogna
Montignac – Gironda
Montignac – Alti Pirenei